Il doppio  del Karshi Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Third seeds Lee Hsin-han e Peng Hsien-yin hanno battuto in finale Brydan Klein e Yasutaka Uchiyama 6–7(5–7), 6–4, [10–4].

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
 Divij Sharan /  Vishnu Vardhan (semifinali)

 Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (Campioni) 
 Brydan Klein /  Yasutaka Uchiyama (finale)

Tabellone

Note 
 

Karshi Challenger 2012